Oqdaryo bezeichnet folgende geographische Objekte in Usbekistan:

 einen rechten Flussarm des Serafschan, siehe Oqdaryo (Serafschan)
 einen linken Nebenfluss des Qashqadaryo, siehe Oqsuv
 einen Bezirk in der Provinz Samarqand, siehe Oqdaryo (Bezirk)